James Cumming ist der Name folgender Personen:

* James Cumming (Chemiker) (1777–1861), britischer Chemiker
 James Cumming (Maler) (1922–1991), britischer Maler und Hochschullehrer
 James Cumming (Politiker) (* 1961), kanadischer Politiker